Die EBSA-Snookereuropameisterschaft 2016 war die 25. Austragung der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Europameisterschaft im Snooker. Sie fand vom 13. bis 20. Februar 2016 im Haston City Hotel im polnischen Breslau statt.

Europameister wurde der Waliser Jak Jones durch einen 7:4-Sieg im Finale gegen den Vorjahresfinalisten Jamie Rhys Clarke. Jones qualifizierte sich damit für die Main-Tour-Saisons 2016/17 und 2017/18.

Modus 
Die 146 teilnehmenden Spieler wurden in 24 Gruppen mit jeweils sechs beziehungsweise sieben Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die vom 18. bis 20. Februar im K.-o.-System ausgespielt wurde, wobei die Gruppensieger in der ersten Runde ein Freilos erhielten.

Finalrunde

Runde der letzten 96 und Runde der letzten 64

Runde der letzten 32 bis Finale

Finale

Century-Breaks

Weblinks 
 Offizielle Website

Quellen 

2016
Europameisterschaft
Sportveranstaltung in Breslau
Billardturnier in Polen